Het woord keukendoek kan twee verschillende betekenissen hebben:
 theedoek, doek om mee af te drogen;
 vaatdoek, doek om de keuken mee schoon te maken;
 keukenhanddoek, een handdoek voor in de keuken.